Bonjour – marchio del protocollo Zeroconf della Apple
 Bonjour – album di Rachid Taha del 2009
 Bonjour – singolo dei dARI del 2010
 Bonjour – singolo di Laura Rizzotto del 2018